Blomberg kan syfta på:

 Blomberg – ett efternamn samt personer med namnet
 Blombergs padda – en paddart uppkallad efter Rolf Blomberg
 Blombergska husen – byggnadsminnen i  Sundsvall

Geografi

Sverige
 Blomberg, Götene kommun – samhälle och herresäte i Västergötland

Tyskland
 Blomberg (Lippe) –  stad i delstaten Nordrhein-Westfalen 
 Blomberg (Ostfriesland) – kommun i delstaten Niedersachsen